L'abréviation SLS a plusieurs significations :

SLS est l'identifiant territorial de l'arrondissement de Sarrelouis sur les plaques d'immatriculation délivrées depuis le , à l'occasion de l'adhésion de la Sarre à la République fédérale d'Allemagne ; 
Slovenska ljudska stranka, le parti populaire de Slovénie ; 
 SLS abréviation en anglais désignant le Frittage sélectif par laser, un procédé additif de fabrication par laser ; 
 Space Launch System, un lanceur spatial lourd américain en cours de développement.
 Swiss Light Source, un synchrotron suisse ; 
 , la faculté de droit de l'université de Sydney, en Australie. 
 le supplément de loyer de solidarité, dit surloyer, qui peut être réclamé en France au locataire dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement social.

Automobile 
 La Mercedes-Benz SLS AMG.
 La Brabus SLS 700 Roadster.

Chimie 
 Laurylsulfate de sodium (dénomination INCI) ou SLS, également connu sous le terme de  Laurylsulfate de sodium : un tensio-actif sulfaté avec une puissante action détergente présent dans de nombreux produits cosmétiques.

Informatique 
 Softlanding Linux System, une distribution de Linux.
 SLS 1326, norme srilankaise de codage de caractères, de disposition de clavier et de séquences de caractères ou de touches pour le tamoul.